Fapp ist der Familienname von:
 Daniel L. Fapp (1904–1986), amerikanischer Kameramann

FAPP steht für:
 Frankfurter Arbeitskreis für Psychoanalytische Pädagogik, gegründet 1983

Abkürzung